Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Santiago González che hanno battuto in finale Pablo González e Leonardo Mayer 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Santiago González (Campioni)
 Pablo González /  Leonardo Mayer (finale)

 Ricardo Hocevar /  Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Alberto Francis /  Eric Nunez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2007